Plaatsen
 Piacenza (stad), in de oudheid Placentia genaamd; een stad in Noord-Italië
 Placentia (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
 Placentia (Canada), een gemeente op het Canadese eiland Newfoundland
 Placentia Bay, een baai van het Canadese eiland Newfoundland

Overige
 Palace of Placentia, een Engels koninklijk paleis
 Conferentie van Placentia Bay, een conferentie uit WO II
 Slag bij Placentia (doorverwijspagina), meerdere veldslagen uit de oudheid

Zie ook 
 Plasencia
 Plaisance